Джон Но́рман Хейнс (; 17 октября 1934 — 18 октября 2005), более известный как Джо́нни Хейнс () — английский футболист, известный по своей 18-летней карьере в лондонском «Фулхэме», а также в национальной сборной Англии.

Почти всю свою карьеру провёл в «Фулхэме», сыграв за «дачников» 658 матчей (клубный рекорд) и забив 158 голов. Выступал на позиции инсайда. Отличался отличным пасом и умением читать игру. Провёл 56 матчей за сборную Англии, в том числе 22 матча в качестве капитана (много из них, выступая за «Фулхэм» во Втором дивизионе). Стал первым футболистом, получавшим £100 в неделю. Пеле назвал его «обладателем лучшего паса, который он когда-либо видел».

Клубная карьера 
Джонни Хейнс родился в Кентиш Таун, Лондон, в 1934 году. В 1950 году перешёл в молодёжную команду «Фулхэма». С 1950 по 1952 годы играл за любительские клубы «Фелтем», «Уимблдон» и «Вудфорд Таун». В мае 1952 года подписал профессиональный контракт с «Фулхэмом». На тот момент ему было 17 лет. Дебют Джонни за основной состав «дачников» состоялся год спустя.

Провёл за «дачников» 658 матчей, из которых 594 сыграл в Футбольной лиге. Долгое время был лучшим бомбардиром в истории «Фулхэма» (158 голов), пока его рекорд не превзошёл Гордон Дэвис. Сделал 9 хет-триков за «Фулхэм» (клубный рекорд), дважды забивал по 4 гола в матче и один раз забил 5 голов в одной игре. Выступал за «Фулхэм» на протяжении 18 лет, до 1970 года, после чего уехал играть в Южную Африку за «Дурбан Сити».

Карьера в сборной 
Джонни Хейнс выступал за сборные Англии всех уровней: школьную, юношескую, до 23 лет, вторую и основную команды. Его дебют за основную сборную состоялся 2 октября 1954 года в матче против сборной Северной Ирландии на «Уиндзор Парк», в котором он отличился забитым мячом. Всего он провёл за сборную 56 матчей и забил 18 голов. Одной из лучших его игр за национальную команду стала встреча со сборной СССР на «Уэмбли» 22 октября 1958 года, в которой он сделал хет-трик, а англичане праздновали победу со счётом 5:0 (самое крупное поражение в истории сборной СССР).

В 1960 году стал капитаном сборной Англии, а год спустя англичане одержали знаменитую победу над шотландцами  на «Уэмбли» со счётом 9:3 (этот матч также считается одним из лучших матчей Хейнса за сборную). Свой последний матч за национальную команду он провёл 10 июня 1962 года против сборной Бразилии на чемпионате мира в Чили.

32 из своих 56 матчей за сборную Джонни провёл, выступая во Втором дивизионе (рекордный показатель за всю историю для игроков из Второго дивизиона).

На его карьеру сильно повлиял инцидент, произошедший в 1962 году в Блэкпуле. Тогда он попал в автомобильную аварию и получил переломы обеих ног, а также травму колена. Спустя год он смог восстановиться от травм и продолжил выступать за «Фулхэм», хотя уже не был игроком, как до травмы, и больше никогда не вызывался в сборную Англии.

Смерть 
17 октября 2005 года (в свой 71-й день рождения) ехал на автомобиле по шоссе в Эдинбурге и внезапно потерял управление, врезавшись в другой автомобиль. Неподалёку от места аварии присутствовал медик, который провёл на месте комплекс мер по сердечно-лёгочной реанимации. В дальнейшем стало известно, что причиной аварии стало кровоизлияние в мозг. На протяжении 30 часов Хейнс был на искусственной вентиляции лёгких, но его мозг не демонстрировал никаких признаков активности, и вечером 18 октября он был отключён от аппарата жизнеобеспечения. По желанию его семьи, некоторые его внутренние органы были переданы на донорские цели.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Игроки ФК «Торонто Сити»
Игроки ФК «Уэлдстон»
Члены Зала славы английского футбола
Погибшие в автомобильных катастрофах